Якима може да се отнася за:
 Якима, град в САЩ
 Якима (племе), етническа група в САЩ
 Якима (река), река в САЩ
 Якима (град), окръг в САЩ
 Якима (език), език от пенутийската група
 Якима (окръг), окръг в САЩ